Bonkolou peut désigner :
Bonkolou, la localité située dans le département de Boussoukoula au Burkina Faso ;
Bonkolou, la localité située dans le département de Loropéni au Burkina Faso ;
Bonkolou-Tolkahoun, la localité située dans le département de Boussoukoula au Burkina Faso.

Homonymie de localités